Pietro di Braganza – principe ereditario brasiliano
 Pietro II di Braganza – re del Portogallo
 Pietro V di Braganza-Coburgo – re del Portogallo
 Pietro d'Orléans-Braganza – principe brasiliano